Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах прошли с 14 по 28 августа. В соревнованиях приняли участие 129 спортсменов из 30 стран. Наибольшее количество золотых медалей (6) завоевали спортсмены из Китая. Они на одно золото превзошли своё же достижение четырёхлетней давности.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Судьи 

  
  
  
  Ханс-Петер Бурк
  Сидни Бутройд
  Михаэль Гайсбюлер
  Фредди Гевара
  
  
  Олег Зайцев
  
  Стергиос Конделис
  
  
  Матс Линдберг
  Хулиан Льинас
  Эдсон Фернандо Лус
  Стив Макфарланд
  Хассан Мостафа
  Гана Новотна
  
  Ятиё Саката
  
  Робин Худ
  Чжоу Цзихун
  Шичжун Линь
  Рональд Эндрюс

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальная книга результатов